Месонес Идалго има више значења:

 Општина Месонес Идалго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Месонес Идалго (Месонес Идалго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику